Аби может означать:

  — лагуна.
 Аби́ ( — «костюм», «платье») — часть мужского костюма XVIII века, входившая в ансамбль «наряда на французский манер» (habit à la française); более узкий вариант жюстокора. В более широком смысле — сокращённое название всего ансамбля (habit à la française, à l'anglaise, d'apparat, de bal, de parade, de paysanne и т. д.); одежда вообще. Habit vert («зелёный наряд») — парадная форма членов Французской академии. 
 Аби (Аба) — бог смерти в древнеегипетской мифологии, о котором известно со времён Среднего царства.

См. также 
 Аби-ешу — царь Вавилона, правил приблизительно в 1712 — 1684 годах до н. э., из I Вавилонской (аморейской) династии.
 Аби-Истада — резерват на юге Афганистана, на Газни-Кандагарском плоскогорье.
 ABBYY — российская компания, разработчик лингвистического программного обеспечения.